Sojka III — разведывательный БПЛА. Небольшой дрон дивизионного уровня, поступивший на вооружение армии чешской республики в 1997 году. Разработал Технический институт ВВС и ПВО, разведывательная аппаратура — ТВ-камера черно-белого изображения и фотокамера.

ЛТХ 
 длина — 3,78 м
 размах крыла — 4,12 м
 максимальная взлетная масса — 145 кг
 масса полезной нагрузки — 30 кг
 дальность действия — 60-100 км
 крейсерская скорость — 180 км/ч
 продолжительность полета — до 3 часов

Ссылки 
 http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=6312

Беспилотные самолёты-разведчики